The Quest (1986), een Australische film van Brian Trenchard-Smith, ook bekend als Frog Dreaming
 The Quest (1996), een Amerikaanse film van Jean-Claude Van Damme
 The Quest (band), een Belgische muziekgroep
 The quest (Yes), studioalbum van Yes uit 2021